This Is It kan syfta på:

 Michael Jackson's This Is It –  en amerikansk konsertfilm från 2009
 This Is It (Melba Moore-låt) – en låt skriven av Van McCoy och framfört av Melba Moore
 This Is It (Michael Jackson-låt) – en låt av amerikanska sångaren Michael Jackson
 This Is It (musikalbum) – ett dubbelalbum från Michael Jackson från 2009
 This Is It and I Am It and You Are It and So Is That and He Is It and She Is It and It Is It and That Is That – andra studioalbumet av Marnie Stern
 This is it – svenska dragshowgruppen After Darks avskedsföreställning från 2016